Euryancale är ett släkte av svampar. Euryancale ingår i familjen Cochlonemataceae, ordningen Zoopagales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Euryancale